Джеймс Бо́суэлл (, 29 октября 1740, Эдинбург — 19 мая 1795, Лондон) — шотландский писатель и мемуарист, слава которого основана на двухтомной «Жизни Сэмюэла Джонсона» (1791) — книге, которую часто называют величайшей биографией на английском языке.

Биография и творчество 
Сын судьи, сурового кальвиниста. Учился в Эдинбургском университете, затем в Глазго, где среди его преподавателей был Адам Смит. Перешёл в католицизм, принял монашество — узнав об этом, отец отказал ему от дома.

Босуэлл переехал в Лондон, где зарекомендовал себя как кутила и выпивоха. Он был накоротке с Гарриком, Голдсмитом, Берком, Рейнолдсом, Джонсоном, вошёл в их «Клуб». Босуэлл был членом материнской ложи «Килуиннинг» № 0.

В 1768 предпринял путешествие по Европе, посетил Вольтера и Руссо. По рекомендации последнего отправился на Корсику, где свёл знакомство с лидером первой демократической республики Паскуале Паоли. Написал «Отчет о Корсике» (1768), ставший европейским бестселлером.

В 1920 году был найден и в 1950 опубликован юношеский дневник Босуэлла, который он вел в 1762—1763, впервые приехав в Лондон и ведя там разгульную жизнь. Эта публикация вызвала много шума и заставила литературоведов переоткрыть Босуэлла как блестящего мастера дневниковой прозы.

Интересные факты 
 Владимир Набоков предпослал своему роману «Бледное пламя» эпиграф из «Жизни Сэмюэля Джонсона».

Издания 
 The general correspondence of James Boswell, 1757—1763. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006

Публикации на русском языке 
 Жизнь Сэмюэля Джонсона. М.: Текст, 2003. ISBN 5-7516-0366-4

Литература 

 
 Daiches D. James Boswell and his world. New York: Scribner, 1976.
 Bloom H. Dr. Samuel Johnson and James Boswell. New York: Chelsea House Publishers, 1986
 Martin P. A life of James Boswell. New Haven: Yale UP, 2000

Примечания 

Писатели Великобритании XVIII века
Писатели Шотландии
Английские писатели XVII века
Авторы дневников
Родившиеся в Эдинбурге
Умершие в Лондоне
Масоны Шотландии